IACA steht als Abkürzung für:

 International Anti-Corruption Academy, siehe Internationale Anti-Korruptionsakademie
 International Association of Consulting Actuaries, eine Arbeitsgruppe der International Actuarial Association

Abkürzung